Poglajen ist der Familienname von

 Cristian Poglajen (* 1989), argentinischer Volleyballspieler
 Martin Poglajen (* 1942), niederländischer Judoka